Wenzig ist der Familienname von:
Josef Wenzig (1807–1876), böhmischer Schriftsteller
Theodor Wenzig (1824–1892), deutscher Botaniker